W Polsce
 Gawroniec – dawna wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Topólka
 Gawroniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Bukowiec
 Gawroniec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
 Gawroniec – część miasta Konstancin-Jeziorna

 rezerwat przyrody Gawroniec – rezerwat przyrody w woj. śląskim w pow. żywieckim w gminie Świnna
 Gawroniec – wzgórze należące do pasma Wzgórz Strzelińskich w woj. dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Przeworno
 Gawroniec – struga w woj. mazowieckim

Zobacz też 
 Gawronie, gawron